Govern de Nova Brunsvic, administració de la província de Nova Brunsvic, al Canadà
 Guàrdia Nacional Bolivariana, cos de gendarmeria i de reserva militar de Veneçuela
 Banc GNB (de l'acrònim en anglès Gilinski National Bank), banc implantat a diferents països de l'Amèrica del Sud
 GNB també és el codi ISO 3166-1 de Guinea Bissau, estat de l'Àfrica
 GNB també és el codi de la FIFA de Guinea Bissau
 GNB també és el codi IATA de l'Aeroport de Grenoble-Isère, aeroport que serveix la zona de la Isèra, a França